Henryk Czyż (1885–1965), oficer saperów Wojska Polskiego
 Henryk Czyż (1922–1950), żołnierz AK i WiN
 Henryk Czyż (1923–2003), muzyk, dyrygent, kompozytor, literat, pedagog
 Henryk Czyż (1923–2014), kolarz
 Henryk Czyż (1926–1980), aktor